Куарто () — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Неаполь.

Население составляет 39 142 человека (2008 г.), плотность населения составляет 2796 чел./км². Занимает площадь 14 км². Почтовый индекс — 80010. Телефонный код — 081.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица (Santa Maria Libera Nos a Scandalis) . Празднование начинается 12 сентября и длится всю неделю. В коммуне также почитаются святые апостолы Пётр и Павел, празднование начинается 29 июня и длится три - четыре дня. Кроме того, в коммуне почитаемы святой Кастресий, празднование 11 февраля, и святой Антоний Великий, празднование 17 января.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.quarto.na.it/

Примечания

Ссылки 
 http://www.comune.quarto.na.it/ 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/